|-
| 34401 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34402 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34403 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34404 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34405 - ||  || 2 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34406 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34407 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34408 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34409 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34410 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34411 - ||  || 4 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34412 - ||  || 5 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34413 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34414 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 34415 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34416 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34417 - ||  || 7 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34418 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34419 Corning ||  || 20 septembrie 2000 || Elmira || 
|-
| 34420 Peterpau ||  || 23 septembrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 34421 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34422 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34423 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34424 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || 
|-
| 34425 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34426 - ||  || 20 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 34427 - ||  || 26 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 34428 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34429 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34430 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34431 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34432 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34433 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34434 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34435 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34436 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34437 - ||  || 26 septembrie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 34438 ||  || 26 septembrie 2000 ||  || , T. Urata
|-
| 34439 - ||  || 21 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34440 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34441 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34442 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34443 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34444 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34445 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34446 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34447 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34448 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34449 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34450 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34451 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34452 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34453 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34454 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34455 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34456 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34457 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34458 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34459 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34460 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34461 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34462 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34463 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34464 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34465 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34466 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34467 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34468 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34469 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34470 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34471 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34472 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34473 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34474 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34475 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34476 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34477 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34478 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34479 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34480 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34481 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34482 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34483 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34484 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34485 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34486 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34487 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34488 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34489 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34490 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34491 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34492 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34493 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34494 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34495 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34496 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34497 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34498 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34499 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 34500 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-